Příjmení Koutný nebo přechýleně Koutná nosí tyto osobnosti:

 Anna Koutná-Tesařová (* 1933) – československá disidentka, signatářka Charty 77 a politická vězeňkyně
 František Koutný (* 1950) – moravský římskokatolický kněz
 František Koutný (odbojář) (1899–1942) – český železniční úředník a odbojář, popravený nacisty
 Gréta Koutná – československá válečná veteránka, plukovnice
 Helena Koutná – česká tlumočnice a překladatelka
 Jakub Koutný (1895–1960) – český důstojník, velitel československé posádky v Buzuluku, předseda odvodní komise, redaktor časopisu Naše vojsko
 Jan Koutný (1897–1976) – československý sportovec gymnasta
 Jiří Koutný – český herec
 Josef Koutný (1909–1951) – český katolický duchovní, biblista a pedagog
 Lubomír Koutný (* 1945) – český hokejista
 Tomáš Koutný (1879–1958) – československý novinář a politik
 Václav Koutný (* 1991) – český fotbalista

Externí odkazy